Karlovac (provincie) (Kroatisch: Karlovačka županija), een Kroatische provincie  
Karlovac (stad), de hoofdstad van deze provincie
Karlovačko, een Kroatisch biermerk